Institutos de Economia:

 Da Unicamp.
 Da UFRJ.

Desambiguações de organizações